Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2007 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Simon Aspelin in Julian Knowle sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (Četrtfinale)
  Mark Knowles /  Daniel Nestor (Četrtfinale)
  Jonas Björkman /  Maks Mirni (Tretji krog)
  Martin Damm /  Leander Paes (Prvi krog)
  Paul Hanley /  Kevin Ullyett (Polfinale)
  Mahesh Bhupati /  Nenad Zimonjić (Drugi krog)
  Arnaud Clément /  Michaël Llodra (Drugi krog)
  Jonathan Erlich /  Andy Ram (Tretji krog)

<ol start="9">
 Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner (Finale)
 Simon Aspelin /  Julian Knowle (Prvaka) 
 Andrei Pavel /  Alexander Waske (Drugi krog) </li>
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Tretji krog)
 Jeff Coetzee /  Rogier Wassen (Tretji krog) 
 Fabrice Santoro /  Wesley Moodie (Prvi krog) 
 František Čermák /  Leoš Friedl (Drugi krog)
 Eric Butorac /  Jamie Murray (Drugi krog) 

 Rezultati 
Legenda
 WC = S povabilom (Wild card'')
 r = predaja
 w/o = brez boja

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Moške dvojice
2007